Тунис:
 вилайет Сиди-Бузид
 город Сиди-Бузид

Марокко:
 город 

Алжир:
 город